Wasco-Wishram, een indianentaal van de Chinook-taalfamilie
 Wishram (volk), een Noord-Amerikaans indianenvolk
 Wishram (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington